A Terceira Liga de 2022–23, também conhecida como Liga 3, será a 2ª edição da recente competição estreada em 2021-22. Ocupa o 3º Nível do futebol em Portugal e será disputada por 24 equipas.

Formato 
Esta competição consistirá numa primeira fase com todas as equipas que então passarão para uma série de promoção ou despromoção dependendo de seu desempenho.

1ª fase

Na primeira fase, os 24 clubes serão divididos em duas séries (A e B) de 12 equipas, de acordo com critérios geográficos. Em cada série, as equipas jogam umas contra as outras em jornadas sucessivas a duas mãos. As quatro equipas mais bem colocadas de cada uma das séries avançarão para a série de promoção e as 8 últimas equipas de cada série seguirão para a série de despromoção.

Fase de promoção

As oito equipas classificadas serão divididas em duas séries de 4 equipas, jogando umas contra as outras em jornadas sucessivas a duas voltas. Os vencedores de cada série serão automaticamente promovidos à Segunda Liga de 2022–23 e disputarão a final em campo neutro para determinar o campeão. As segundas equipas melhor colocadas irão disputar um playoff, cujo vencedor enfrentará o 16º classificado da Segunda Liga de 2021–22 pela última vaga da Segunda Liga. Nesta fase as equipas estarão divididas da seguinte forma:

Fase de Despromoção

As 8 últimas equipas de cada série serão divididas em quatro séries de 4 equipas, jogando umas contra as outras a duas voltas. As equipas iniciarão a segunda fase com pontos de bónus consoante a classificação na primeira fase: os equipas classificado em 5º começarão a 2ª fase com 8 pontos, em 6º com 7 pontos e assim sucessivamente até que as equipas que terminaram em 12º irão começaer com apenas 1 ponto. As dois últimas equipas de cada série serão despromovidas para o Campeonato de Portugal.

Troféu
Terceira Liga